Dante Alighieri (1265–1321) – włoski poeta
 Dante Bonfim Costa Santos (ur. 1983) – brazylijski piłkarz
 Dante – krater księżycowy
 Dante – brytyjski koń wyścigowy
 Dante – włoskie imię oraz nazwisko
 Dante – amerykański serial telewizyjny
 Dante – miasto w Dakocie Południowej, w Stanach Zjednoczonych
 Dante – jednostka osadnicza w Wirginie, w Stanach Zjednoczonych
 Dante – stacja metra w Neapolu
 Dante – główny bohater serii gier Devil May Cry
 Dante 01 – francuski film science fiction